Портал:Соборы

См. также 

 Список епархий ААЦ
Список армянских храмов Западной Армении (на территории современной Турции)
 Архитектура Армении
 Армянская апостольская церковь
 Армянская католическая церковь
 Список святых Армянской Апостольской Церкви

Ссылки 

 Churches and Architectural Monuments
 Неполный список исторических достопримечательностей Армении
 Состояние армянских памятников в Турции
 sbgevorg.ru
 Armenian Evangelical Churches
 Церкви и монастыри Западной Армении
 Armenianpeda.org
 The Holy Spirit (Sourb Hogi) Armenian Apostolic Church (Amsterdam)
 All Armenian Churches
 facbelmont.org
 AllArmenianChurches
 Armenian_Churches_in_the_Americas

 
Собор
Собор